Gymnasium Fridericianum werden folgende Einrichtungen genannt:
 Collegium Fridericianum, Königsberg
 Fridericianum Schwerin
 Friedrichs-Gymnasium Herford
 Gymnasium Fridericianum Dessau
 Gymnasium Fridericianum Erlangen
 Gymnasium Fridericianum Glogau
 Gymnasium Fridericianum Rudolstadt